Otto Müller kan syfta på:

 Otto Müller (brottare) – olympier från Schweiz
 Otto Müller (botanist) (1730–1784) – botaniker från Danmark
 Otto Müller (politiker) – politiker och jurist från Danmark
 Otto Müller (skulptör) (1905–1993) – en schweizisk skulptör
 Otto Mueller (1874–1930) – en tysk expressionistisk målare och grafiker